Куэ́н ()— коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Шатору).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 280 км к югу от Парижа, 165 км к югу от Орлеана, 45 км к югу от Шатору.

Население 
Население — 865 человек (2007).